Alexis Grigorievitch Razoumovski (Алексей Григорьевич Разумовский, 1709-1771), cosaque russe ;
 Cyril Grigoriévitch Razoumovski (Кирилл Григорьевич Разумовский, 1728-1803), dernier hetman des cosaques de Petite-Russie ;
 Alexeï Kirillovitch Razoumovski (Алексей Кириллович Разумовский, 1748-1822), homme politique russe ;
 Andreï  Kirillovitch Razoumovski (Андрей Кириллович Разумовский, 1752-1836), diplomate russe ;
 Grigori Kirillovitch Razoumovski (Григо́рий Кири́ллович Разумо́вский, 1759-1837), naturaliste russe
 Vassili Ivanovitch Razoumovski ( Васи́лий Ива́нович Разумо́вский 1857-1935), chirurgien russe et soviétique.

Patronyme russe